Patrinien peut faire référence à :
habitant de Patras, ville de Grèce
habitant de , plusieurs localités en France